Blenheim har flere betydninger:
 Slaget ved Blenheim - en kamp udkæmpet mellem en Grand Alliance og en fransk-bayerske hær under den Spanske Arvefølgekrig
 Blenheim Palace - et stort palads i Oxfordshire, Storbritannien, bygget til sejrherre i slaget ved Blenheim, John Churchill, 1. hertug af Marlborough

Steder 
 Blenheim Reef - en del af Chagos Archipelago
 Blenheim, Leeds - den indre by af den engelske by Leeds, West Yorkshire.
 Blenheim - det engelske navn for Blindheim, en landsby i Bayern, Tyskland, stedet for Slaget ved Blenheim

Andet 
 Blenheim II - en væddeløbshest, der vandt Epsom Derby.
 Blenheim - den brune og hvide Cavalier King Charles Spaniel.
 Blenheim Orange - en sort af æble
 Bristol Blenheim - et britisk bombefly, primært anvendes af Royal Air Force under 2. verdenskrig
 Blenheim fyr – syd for Trelleborg. Påsejlet 25. december 1989 af bornholmerfærgen Povl Anker.